La Nationalliga 1931/32 fue la 35.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Grupo 1

Grupo 2

Desempate por el descenso
 Servette FC Genève 5-1 Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds

Play-off
Los equipos ganadores de los dos grupos clasificaron directamente a la ronda final. Los dos equipos que terminaron en el segundo lugar de su grupo se enfrentaron en una eliminatoria para determinar el tercer equipo en la ronda final. Los ganadores de los grupos de la 1. Liga se enfrentaron en una eliminatoria para determinar el cuarto equipo clasificado a la ronda final.

 Urania Genève Sport 4-3 FC Biel
 Lausanne Sports 2-2 FC Concordia Basel
 Repetición: 
 Lausanne Sports 4-1 FC Concordia Basel

Desempate por el título
 Lausanne Sports 5-2 FC Zürich

Referencias 
 RSSSF

1932
Fútbol en 1931
Fútbol en 1932
Suiza en 1931
Suiza en 1932